"Deltatherium" durini је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле потпородице Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, која је у периоду од средњег до касног палеоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Deltatherium" durini је раније била уврштена унутар изумрлог рода Deltatherium, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник изумрле породице Viverravidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Deltatherium" durini.

Временска распрострањенст врсте "Deltatherium" durini унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара